Sergueï Kariakine peut désigner :
 Sergueï Kariakine (1988-), pentathlonien russe
 Sergueï Kariakine (1990-), joueur d'échecs ukrainien puis russe
 Sergueï Kariakine  (1991-), pilote automobile russe